Пасо дел Мачо има више значења:

 Општина Пасо дел Мачо (Веракруз), општина у савезној држави Веракруз у Мексику
 Пасо дел Мачо (Пасо дел Мачо, Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику